Ліга чемпіонів з хокею 2019—2020 — шостий сезон турніру. Турнір розпочався 29 серпня 2019, а завершився 4 лютого 2020. Переможцем став шведський клуб Фрелунда.

Кваліфікація

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  

2020
2019 у хокеї з шайбою
2020 у хокеї з шайбою